Scorpio is het Latijnse woord voor schorpioen. Het kan ook verwijzen naar:
 Scorpio (geslacht), een geslacht in de familie Scorpionidae van de Schorpioenen
 Schorpioen (astrologie): Scorpio is de in de astrologie een gangbare naam voor het sterrenbeeld Schorpioen; in de sterrenkunde (astronomie) wordt echter als Latijnse en Engelse naam Scorpius gebruikt
 ATV Scorpio, een atletiekvereniging in Oosterhout
 Scorpio (computerspel), een computerspel
 Scorpio (film), een Amerikaanse film uit 1973
 scorpio (wapen) of schorpioen, een Romeins belegeringswapen
 Scorpio (Iraanse band), rockband

Scorpio als onderdeel van een langere naam 
 Radio Scorpio, een radiostation uit de Belgische stad Leuven
 Scorpio Films, een Nederlands productiebedrijf van Wim Verstappen en Pim de la Parra
 Ford Scorpio, een autotype van Ford

Zie ook 
 Schorpioen (doorverwijspagina, incl. Scorpion)